Пані Чжужун (спрощ.: 祝融夫人; кит. трад.: 祝融夫人; піньїнь: zhùróng fūrén, чжулун фужень; ? — ?) — легендарна жінка-воїн, персонаж китайського середньовічного епосу.
 Чжужун (марсохід) Чжужун (кит. 祝融) — китайський марсохід.